Tourouvre peut vouloir dire:

France 
 Tourouvre, une ancienne commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie.
 Tourouvre au Perche, une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie.
 Canton de Tourouvre, une division administrative française située dans le département de l'Orne et la région Normandie.

Canada 
 Lac Tourouvre, lac créé par le barrage de la Trenche, situé sur la rivière Saint-Maurice, ville de La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec.
 Canton Tourouvre, Ville de La Tuque, Haute-Mauricie, Mauricie.
 Petit lac Tourouvre, Ville de La Tuque, Mauricie.
 Rue de Tourouvre, Ville de Québec, région administrative de la Capitale-Nationale, Québec. 
 Rue de Tourouvre, ville de Boucherville, Longueuil, Montérégie.
 Barrage du Petit-Lac-Tourouvre, Ville de La Tuque, Mauricie.